Доросская митрополия Константинопольского патриархата — кратковременная митрополия, объединившая новообращенное христианское население Хазарского каганата (и, возможно, Хорезма). Учреждена на базе Доросской (Готской) епископии, с центром в городе Дорос (совр. Мангуп). Состояла из семи епархий: Хоцирской, Астильской, Хвалской, Оногурской, Ретегской, Гуннской и Таматархской.

Точно известно местоположение трёх епархий. Хоцирская находилась в Крыму, близ города Фулы и реки Карасу (отождествление этих пунктов с конкретными современными городами является предметом дискуссий). Её название связывается с древним именем хазар «акациры». Вторая в списке Астильская епархия размещалась в Итиле — столице Хазарии в устье Волги. Таматархская — в городе Таматарха на Таманском полуострове. Остальные епархии отождествляются с именами народов и названиями гидронимов на территории Хазарии. Оногурская — с областью Оногурия в Приазовье, Гуннская — с населением Прикаспия к северу от Дербента. Ретегская связывается с Тереком и городом Тарку, который, вероятно, идентичен южной столице Хазарии Семендеру. Хвалская епархия занимала какую-то область у Каспийского моря. Многие исследователи помещают её за границами Хазарии в Хорезме.

Митрополия была первой в истории Византии, учрежденной за пределами исторических границ Римской империи (Как позже митрополии Алании и Руси). Размещение её столицы в городе Дорос, возможно, определялось «правом чести».

О существовании митрополии известно по упоминанию в одном из списков византийских епархий. (Парижская рукопись XIV века, шифр 1555А, издана в 1891 К. Де Боором). О времени её учреждения не сообщается. Самая ранняя возможная дата 787 год — самая поздняя кон. IX века. Поскольку в более поздних списках упоминаний о ней нет, митрополия, по-видимому, существовала непродолжительное время. Возможно также, что она являлась только миссионерским проектом. Её учреждение отражало стремление Византии привлечь Хазарию в орбиту своего влияния. Эта попытка закончилась провалом, так как хазарская элита приняла иудаизм и к концу IX столетия византийско-хазарские отношения стали враждебными.

Литература 
 Артамонов М. И. История хазар. — Л.,1962. 2-е Изд. СПб.,2001. ISBN 5-8114-0377-1
 Иванов С. А. Миссия восточнохристианской церкви к славянам и кочевникам: эволюция методов // Славяне и их соседи вып. 10 . — М.,2001 ISBN 5-02-008731-9
 Кулаковский Ю. К истории готской епархии (в Крыму) в VIII в. // Журнал Министерства народного просвещения 1898. Ч.2
 Науменко В. Е. Византийско-хазарские отношения в середине IX века // Хазары. М.-Иерусалим, 2005. ISBN 5-93273-196-6
 Сорочан С. Б. «Дело» епископа Иоанна Готского // Хазарский альманах. М., 2004. ISBN 5-93273-164-8

Хазарский каганат
Крымские готы
Мангуп
 
Кавказские епархии
Православие в Крыму